

Cinema 
Corpi da reato (The Heat) – film del 2013 diretto da Paul Feig

Musica 
The Heat – album del 2000 di Toni Braxton
The Heat – album del 2004 di Jesse Malin
The Heat – album del 2007 degli Needtobreathe